Crestview ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Crestview (Florida)
 Crestview (Georgia)
 Crestview (Hawaii)
 Crestview (Illinois)
 Crestview (Indiana)
 Crestview (Kalifornien)
 Crestview (Kentucky)
 Crestview (Maryland)
 Crestview (New Jersey)
 Crestview (New York)
 Crestview (Pennsylvania)
 Crestview (South Carolina)
 Crestview (Virginia)
 Crestview (Wisconsin), im Rock County
 Crestview (Wyoming)

in Kanada:
 Crestview (Ontario)